Omaha steht für:
 Omaha (Volk), einen Indianerstamm
 Omaha Beach, eine Bezeichnung der Alliierten für einen französischen Strandabschnitt
 Omaha Hold’em, eine Pokervariante
 Omaha-Klasse, eine amerikanische Kreuzerklasse
 Omaha-Klassifikation, eine Klassifikation für Pflegeprozesse
 Omaha Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Omaha (Pferd), Rennpferd und Gewinner der Triple Crown in den USA 1935

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Omaha, eine Stadt in Nebraska
 Omaha (Alabama)
 Omaha (Arkansas)
 Omaha (Georgia)
 Omaha (Illinois)
 Omaha (Kentucky)
 Omaha (Missouri)
 Omaha (Texas)
 Omaha (Virginia)
 Omaha Springs (Georgia)
 Fort Omaha, Nebraska

andere Orte
 Omaha (Neuseeland)

Siehe auch: